Frightfest steht für:

 Alternativfilmtitel für Cradle of Fear, britischer Horror- und Gore-Film von Alex Chandon von 2011
 FrightFest, britisches Fantasy- und Horrorfilmfestival; auch Horror Channel FrightFest; Austragungsorte London und Glasgow